Akbulak (kirgisisch und russisch ) ist der Name folgender Orte:
 Akbulak (Kirgisistan), Siedlung städtischen Typs im Gebiet Yssykköl, Kirgisistan (russische Form Ak-Bulak)
 Akbulak (Russland), Siedlung in der Oblast Orenburg, Russland

Siehe auch:
 Aqbulaq (Begriffsklärungsseite), kasachische Entsprechung (russische Form Akbulak)